Айрис Эдриан (), полное имя Айрис Эдриан Хостеттер () (29 мая 1912 года — 17 сентября 1994 года) — американская актриса театра, кино и телевидения, а также танцовщица.

За свою карьеру, охватившую период с 1920-х до 1980 года, Эдриан сыграла более чем в 120 фильмах, среди них комедии «Наши отношения» (1936) «Дорога на Занзибар» (1941), криминальная мелодрама «Рокси Харт» (1942), детективная комедия «Пожми руку убийству» (1944), музыкальная комедия «Клуб „Аист“» (1945), комедийный вестерн «Бледнолицый» (1948), криминальная комедия «Небесный дракон» (1949), фильмы нуар «Украв однажды» (1950) и «Выследить человека» (1950), комедии «Посыльный» (1960) и «Эта дикая кошка» (1965).

Ранние годы и начало карьеры 
Айрис Эдриан Хостеттер родилась 29 мая 1912 (по некоторым данным — 1913) года в Лос-Анджелесев семье Флоренс и Эдриана Эрла Хостеттеров. После смерти отца от эпидемии гриппа после Первой мировой войны мать воспитывала её одна.

Айрис занималась у известного голливудского постановщика танцев Эрнеста Белчера. В 13 лет Айрис выиграла конкурс красоты «красивая спина», а в 1929 году в возрасте 16 лет завоевала титул «Мисс Лейк Эрроухэд». Взяв в качестве фамилии первое имя своего отца, она ушла из школы, чтобы выступать в кордебалете голливудского ревю, затем выросла до исполнительницы сольного номера в гастролирующей труппе популярного музыканта Фреда Вэринга.

В конце 1930 года Эдриан начала работу в качестве танцовщицы в популярной труппе «Безумства Зигфелда», сыграв в таких бродвейских музыкальных ревю, как «Нью-йоркцы» (1930—1931), «Безумства Зигфелда 1931 года» (1931) и «Горячий шоколад» (1932). Затем она отправилась в Европу, где танцевала в Лондоне и Париже, вернувшись в Нью-Йорк, где ей представилась возможность танцевать с тогдашним голливудским фаворитом Джорджем Рафтом. В последний раз Эдриан появилась на бродвейской сцене в 1938 году, когда в постановке пьесы Джорджа С. Кауфмана и Мосса Харта «Великолепный инвалид» (1938) «подняла тонус уставших бизнесменов в зале, исполнив стриптиз в то время, когда стандартные театры бурлеска были в Нью-Йорке под запретом».

Кинокарьера 
Эдриан начала сниматься в кино в 1928 году в немых комедийных короткометражках для студий Metro-Goldwyn-Mayer и Vanity Comedies, таких как «Преследующие мужья» (1928) а в 1930 году появилась в небольших ролях в полнометражных звуковых фильмах студий MGM и Paramount, таких как «Парамаунт на параде» (1930). После этого в её кинокарьере наступил перерыв, связанный с её театральной работой, однако руководители студии запомнили её образ «крутой девчонки,… сексуальный вид и кусачие остроты».

В итоге в 1934 году студия Paramount Pictures заключила с Эдриан актёрский контракт, что позволило ей вернуться в родной Голливуд, где стала разрабатывать «свой фирменный саркастический образ». Как отмечает Хэл Эриксон, в Голливуд она вернулась с подачи Джорджа Рафта, с которым танцевала на гастролях. Её первой картиной стала танцевальная мелодрама «Румба» (1935) с Рафтом и Кэрол Ломбард, где она сразу получила роль актрисы бродвейского шоу. В том же году она сыграла в криминальном мюзикле «Украденная гармония» (1935), снова с Рафтом, в комедии «Наши отношения» (1936) с участием Лорела и Харди, где у неё была наиболее существенная роль этого периода, популярном мюзикле «Золотоискатели 1937 года» (1936), криминальной драме «Чёрный ход на небеса» (1939) и комедии с братьями Маркс «Путь на Запад» (1940).

В 1941 году Эдриан исполнила роль французской субретки во втором из серии комедийных фильмов-путешествий Боба Хоупа и Бинга Кросби «Дорога на Занзибар» (1941). В том же году она сыграла в мюзикле «Слишком много блондинок» (1941) и комедийном триллере «Остров ужаса» (1941). Одну из лучших своих ролей в этот период Эдриан исполнила в сатирической криминальной драме «Рокси Харт» (1942) с Джинджер Роджерс в главной роли, которая поставлена по мотивам мюзикла «Чикаго». Как отметил киновед Хэл Эриксон, «лучшие моменты этого фильма принадлежат Эдриан, которая выдаёт залихватскую игру в роли сидящей в тюрьме убийцы-подражательницы Бонни Паркер, ревнующей Рокси, так как о ней пишут все газеты».

Год спустя Эдриан сыграла свою самую известную роль королевы бурлеска в музыкальной детективной комедии «Леди бурлеска» (1943) с Барбарой Стэнвик в главной роли, у неё также была значимая роль в музыкальной комедии «Музыкальная шкатулка Дженни» (1943) и небольшая роль в популярной музыкальной комедии «Сестра его дворецкого» (1943). Заметными картинами с её участием в следующие два года стали фильм нуар Фритца Ланга «Женщина в окне» (1944) с Эдвардом Г. Робинсоном в главной роли и музыкальная комедия с Бетти Хаттон «Клуб „Аист“» (1945). Как отмечает Гиффорд, к этому времени сложился определённый экранный образ Эдриан как дешёвой девицы, часто актрисы, которая «мало что давала мужчине, получая от него столько же». Как написал Хэл Эриксон, «это привело к десяткам ролей второго плана, где стандартным образом Эдриан была наглая дамочка, охотница за богатством, которая изъяснялась только с помощью крика».

Редкую для себя главную роль актриса сыграла в комедийном детективе «Пожми руку убийству» (1944), который произвела кинокомпания «бедного ряда» Public Releasing Corporation. В этой картине Эдриан выступила в роли владелицы фирмы, которая организует выход арестованных под залог. Вместе с подозреваемым сотрудником банка она находит настоящего убийцу его босса, директора банка. Во второй половине 1940-х годов наиболее ощутимые роли Эдриан сыграла в комедиях «Бледнолицый» (1948) с Бобом Хоупом и «Всегда оставляй их смеющимися» (1949) с Милтоном Берлом, а также в мюзикле «Солдат Джейн» (1951), где она сыграла вторую главную роль лейтенанта женского военного корпуса.

В этот период Эдриан сыграла также небольшие роли в нескольких фильмах нуар, среди них «Козёл отпущения» (1947), где она была хозяйкой вечеринки, «Фламинго-роуд» (1949), где она сыграла заключённую в тюрьме, и «Женщина на пирсе 13» (1949), где она была официанткой в клубе. В начале 1950-х годов она продолжила сниматься в нуарах, сыграв значимую роль профессиональной магазинной воровки в фильме «Украв однажды» (1950). Как отметил киновед Хэл Эриксон, «хотя фильм содержит не так много неожиданного, однако он может похвастаться впечатляющим подбором актёров второго плана, включая Айрис Эдриан». В том же году вышел нуар «Выследить человека» (1950), где Эдриан сыграла небольшую роль подружки одного из подозреваемых в убийстве. Как отметил историк кино Деннис Шварц, в небольших ролях в этом фильме занято несколько «колоритных характерных актёров, среди них Айрис Эдриан, у которой сложилась достойная карьера в фильмах категории В». Вскоре она сыграла красотку из бара в фильме нуар «Шарф» (1951), подружку одного из бандитов — в фильме «Волна преступности» (1954), а также девушку в баре — в картине «Облава на шоссе» (1954).

В начале 1960-х годов самой значительной работой Эдриан была комедия «Посыльный» (1961) с Джерри Льюисом, где она сыграла гламурную кинозвезду Анастасию Анастасию, празднование дня рожденья которой на съёмочной площадке было испорчено проделками Льюиса. Начиная со второй половины 1960-х годов Эдриан стала активно сотрудничать со студией Уолта Диснея, играя, как правило, «нахальных, громогласных пожилых леди». Среди этих ролей — домовладелица в фильме «Эта дикая кошка» (1965), официантка в автокафе — в фильме «Фольксваген-жук» (1968), а также роли в фильмах «Странная парочка» (1968), «Озорная шайка» (1975) и «Герби сходит с ума» (1980).

Карьера на телевидении 
Как отмечено в «Нью-Йорк Таймс», когда в 1950-е годы Эдриан стала получать меньше ролей в кино, она начала работать на телевидении, дебютировав в 1950 году в комедийном телефильме «Злоключения Бастера Китона» (1950).

Среди наиболее значимых работ Эдриан на малом экране игра в 12 эпизодах «Программы Джека Бенни» (1952—1964, разные роли), который был любимым комиком актрисы. Как отметил Фолкарт, «с 1953 по 1964 год она сыграла разные роли в десяти эпизодах „Шоу Джека Бенни“, с которым ездила также в гастрольные туры».

В 1978 году она превосходно играла регулярную роль саркастической секретарши нью-йоркской службы эскорта в 4 эпизодах «Шоу Теда Найта». Кроме того, Эдриан многократно была приглашённой звездой в таких популярных телесериалах, как «Альфред Хичкок представляет» (1956), «Опознание» (1956), «Шугарфут» (1957), «Напряги извилины» (1965) «Зелёные просторы» (1965), «Станция Юбочкино» (1965), «Деревенщина из Беверли» (1965), «Шоу Люси» (1967) и «Лодка любви» (1978).

Актёрское амплуа и оценка творчества 
Как написал критик газеты The Independent Денис Гилфорд, «Айрис Эдриан запомнят как нестареющую наглую блондинку, которая чавкала жвачкой и острила более чем в 150 голливудских фильмах — большинство из них категории В, которые делались для заполнения сдвоенных киносеансов в период Золотой эпохи Голливуда 1930—1940-х годов». В некрологе «Нью-Йорк Таймс» было отмечено, что «Эдриан играла нахальных и бесцеремонных блондинок во множестве фильмов 1930—1940-х годов. Многие роли Эдриан были вариациями одного и того же образа — жующей жвачку, остроумной блондинки, которая представала как официантка, гуляка в ночном клубе или подружка гангстера». По словам Берта А. Фолкарта из «Лос-Анджелес Таймс», «Эдриан запомнилась как остроумная, лопающая жвачку подружка гангстера или комическая героиня, которая в десятках фильмов играла, как она сама говорила, „крутых девах, которые однако никогда не были злыми“».

Как отметил историк кино Роджер Гордон, «с такими прозвищами, как Шугар, Пеппер, Пёрл, Санни, Голди и Бабблз в некоторых из своих 160 фильмов, не ожидайте, что Эдриан играла Жанну д’Арк или Электру, но во всех этих прозвищах нашли отражение её покоряющая женственность, её свежесть, её энергичность и её сияние, а также быстрый и острый ум». По словам Гордона, её партнёрами были такие знаменитые голливудские комики, как Лорел и Харди, братья Маркс, Джерри Льюис, Эбботт и Костелло.

Личная жизнь 
Айрис Эдриан была замужем четыре раза. В первый раз она вышла замуж в 1935 году за Чарльза Генри Овера-младшего, однако брак продлился недолго, закончившись разводом менее чем год спустя. Её вторым мужем был Джордж Джейкоби, брак с ним продлился с 1943 по 1945 год и также закончился разводом. В третий раз Эдриан вышла замуж за Дэниела Дж. Шунмейкера в сентябре 1949 года, и развелась с ним два месяца спустя в ноябре 1949 года. В 1950 году она вышла замуж за популярного футболиста Рэя (Фидо) Мёрфи, с которым прожила почти 30 лет вплоть до его смерти в 1983 году.

Как пишет Гиффорд, когда молодость стала уходить, Эдриан стала разумно использовать свои деньги. Вложив их в недвижимость, она стала владелицей и управляющей многоквартирных домов в Лос-Анджелесе. Она была обеспечена благодаря умным инвестициям в недвижимость, которые она делала на протяжении многих лет.

В последние годы жизни она охотно давала интервью, в одном из которых сказала: «Я никогда не встречалась с актёрами. В основном они бездельники, которым повезло по части внешности. Встречаться с ними бесполезно. Это всё равно, что встречаться с другой дамой». Однажды она заметила, что землетрясения в Калифорнии вызывают у неё беспокойство. «Одна хорошая встряска, и леди вылетит из дела», — сказала она.

Смерть 
17 января 1994 года в результате землетрясения в Нортридже она упала и сломала бедро. От этой травмы она так и не оправилась. Она умерла от осложнений, вызванных травмой, в своём голливудском доме 17 сентября 1994 года в возрасте 81 года. Детей у неё не было, прямых родственников не осталось.

Фильмография

Примечания

Литература

Ссылки 
 Айрис Эдриан на сайте IMDb
 Айрис Эдриан на сайте AllMovie
 Айрис Эдриан на сайте Internet Broadway Database

Киноактрисы США